Anton kan som auktorsförkortning betyda:

 Hermann Eduard Anton
 Klaus Werner Anton
 Ana María Anton
 Ana Maria Anton

Robotskapade auktorsförkortningar